Kennicott bezeichnet:
 Kennicott (Alaska), Geisterstadt eines ehemaligen Kupferabbauzentrums im US-amerikanischen Bundesstaat Alaska
 Kennicott (Schiff), Fähre des Alaska Marine Highway Systems

Kennicott ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Kennicott (1718–1783), englischer Theologe und Hebraist
 Mervyn Brian Kennicott (1881–1940), deutsche Schriftstellerin
 Robert Kennicott (1835–1866), US-amerikanischer Naturforscher

Siehe auch:
 Kennecott (Begriffsklärung)